Shaw se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Shaw
 A. Jonathan Shaw
 Eland Shaw
 Frank Robert Shaw
 Julian Mark Hugh Shaw
 Miriam Morse Shaw
 Scott R. Shaw
 Tsen-Hwang Shaw